Manipuri ist die Bezeichnung für:

die Sprache Meitei
die Sprache Bishnupriya Manipuri
eine klassische indische Tanzform, siehe Manipuri (Tanz)